de volgende plaatsen in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict):
 Bengkel (Busungbiu), in de provincie Bali
 Bengkel (Kediri), in de provincie Bali
 Bengkel (Perbaungan), in de provincie Noord-Sumatra